Ekebergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ekebergstjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 662832-143613), sjö i Hällefors kommun, 
Ekebergstjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 663429-142283), sjö i Hällefors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn